Алексе́й Никола́евич Оле́нин (, Москва — , Санкт-Петербург) — русский государственный деятель, , , рисовальщик. Государственный секретарь (1814—1827), впоследствии — член Государственного совета. Действительный тайный советник.

Член Императорской Академии Российской (1786), почётный член Петербургской Академии наук (1809), член (с 1804) и президент (с 1817) Императорской Академии художеств. С 1811 года — директор Императорской Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге.

Детство и юность 
Алексей Николаевич Оленин происходил из старинной дворянской семьи Олениных, известной с первой половины XVI века и внесённой в первую часть «Бархатной книги». Его отец Николай Яковлевич Оленин (1744—1802) служил в лейб-гвардии Конном полку, вышел в отставку в чине полковника, впоследствии был произведён в статские советники; мать Анна Семёновна (1737—1812), дочь генерал-аншефа князя C. Ф. Волконского, обладала широкими родственными связями среди высшей аристократии и сильным характером; именно она главенствовала в доме.

Молва называла подлинным отцом Алексея близкого друга его матушки — церемониймейстера двора Матвея Кашталинского, известного в своё время распутством, картежной игрою и маленьким ростом, который он передал сыну. Оленин, по словам барона М. Ф. Корфа, был мал ростом, как 12-летнее дитя, и у места его в Государственном совете всегда стоял табурет для его ног, которые иначе болтались бы в воздухе.

Алексей Оленин родился в Москве, но до 10 лет жил в имении отца в селе Салаур Рязанской губернии Касимовского уезда. Здесь жили его прадед, дед, отец — многие поколения Олениных. Владение Олениных было крупным — 1473 десятины в Салауре, да ещё владения в близлежащих деревнях Свинчус, Погори Борки и другие. Первоначальное образование Оленин получил дома — воспитывал его французский гувернёр, а другим наукам его учили отец и мать. В 1774 году по протекции родственницы, княгини Е. Р. Дашковой, он повелением императрицы Екатерины II был зачислен в Пажескую придворную школу (будущий Пажеский корпус). Отличившись в учёбе, в 1780 году, за три года до срока окончания школы, был отправлен в Саксонию для совершенствования познаний в военных науках и словесности. Пройдя курс обучения в Дрезденской артиллерийской школе, Оленин продолжил образование в Страсбургском университете.

Военная служба

Регулярная армия (1785—1795) 
Вернувшись из-за границы в сентябре 1785 года, Оленин был определён служить в артиллерию квартирмейстером в чине поручика, в мае 1786 года произведён в капитаны. В декабре 1788 года в чине майора по болезни оставил службу, но уже с января 1789 года — вновь в армии: с чином подполковника Оленин был определён в Псковский драгунский полк, где под его непосредственным руководством была сформирована первая в России конная артиллерийская рота.

В 1789—1790 годах Псковский драгунский полк принимал участие в Русско-шведской войне 1788—1790 годов, находясь в Финляндии. Оленин участвовал в боях у деревни Коувала и на реке Кюмень. В кампании 1790 года командовал прикомандированными к его полку гусарскими эскадронами. После окончания войны со Швецией Псковский драгунский полк принимал участие в Русско-польская войне 1792 года и впоследствии вернулся к месту расквартирования в Старую Руссу.

 года Оленин вышел в отставку с военной службы с чином полковника.

Народное ополчение (1806—1808) 
Начавшаяся война с Наполеоном привела к созданию в России многотысячного народного ополчения — милиции, или «земского войска», как его называли в те годы. Оно было учреждено манифестом Александра I  года, и Оленин вновь оказался на военной службе в Петербургском ополчении. Ополчение 1-й области (Петербургской) должно было выставить 90 тысяч ратников из запланированных 612 тысяч по всем семи областям, каждая из которых состояла из нескольких губерний. Ратники выставлялись помещиками из числа крепостных, а также государственными крестьянами, удельным ведомством и мещанскими обществами. Командиров избирало из своей среды дворянство. Главнокомандующих ополчениями по областям назначил император. В Петербургской области главнокомандующим стал генерал Н. А. Татищев. Оленин  поступил к нему на должность правителя канцелярии, а с  года по  года исполнял должность дежурного генерала. В августе 1807 года за заслуги в кампании 1806—1807 годов Оленин был награждён орденом Святой Анны I степени. При роспуске милиции в апреле 1808 года он был награждён памятной золотой медалью и милицейским мундиром с правом его последующего ношения. Этот мундир вызывал особые чувства у Оленина, который впоследствии часто его надевал.

Гражданская служба

Государственный ассигнационный банк (1795—1799) 

Уволившись с военной службы, Оленин в апреле 1795 года поступил на службу в экспедицию по подрядам и закупкам меди Государственного ассигнационного банка с чином коллежского советника.  года он был назначен советником правления этого банка, а  года произведён в статские советники и назначен управляющим вновь образованной конторой о покупке металлов при Государственном ассигнационном банке, которая покупала золото, серебро и медь «на преобразование государственных ассигнаций в монеты».

В октябре 1797 года Оленин назначен управляющим Монетным двором. На этом посту он помимо прочего познакомился с искусством изготовления медалей, что послужило основой для его более поздней работы «Опыт о правилах медальерного искусства» (1817). В декабре того же года награждён своим первым орденом — Святой Анны II степени.  года Оленин был произведён в действительные статские советники. Быстрому повышению по служебным ступеням он был обязан расположению к нему многих влиятельных лиц, включая графа А. С. Строганова.

Правительствующий сенат (1799—1801) 
 года Оленин был назначен обер-прокурором 3-го департамента Сената. В июне 1800 года на него было возложено руководство школой титулярных юнкеров при Сенате, открытой для обучения юристов.

Канцелярия Е. И. В., Министерство внутренних дел, Департамент уделов (1801—1809) 
После воцарения Александра I Оленин оказался в числе приближённых нового императора. В апреле 1801 года он был переведён экспедитором в императорскую канцелярию и назначен статс-секретарём. Начиная с сентября 1802 года стал близким сотрудником М. М. Сперанского, работал вместе с ним по организации канцелярии Министерства внутренних дел, созданного согласно манифесту  года «Об образовании министерств».

 года Оленин, помимо прочих должностей, был назначен также товарищем (заместителем) министра в Департамент уделов, учреждённый в 1797 году для управления удельными (принадлежавшими императорской фамилии) имениями и крестьянами. На службе в Департаменте уделов Оленин состоял вплоть до 1806 года, когда война с наполеоновской Францией вынудила его вновь пойти на военную службу в народное ополчение (см. выше). После окончания боевых действий и роспуска ополчения в 1808 году Оленин вновь вернулся к службе по Департаменту уделов.

Государственная канцелярия (1810—1827) 

 года был опубликован манифест «Образование Государственного совета», который учреждал этот высший законосовещательный орган Российской империи. Одновременно с ним была учреждена Государственная канцелярия, призванная вести делопроизводство Государственного совета. Её возглавил М. М. Сперанский, А. Н. Оленин был назначен статс-секретарём, возглавляющим отделение гражданских и духовных дел, которое вело делопроизводство одноимённого департамента Государственного совета; его помощником был В. А. Слободской. Одновременно с назначением статс-секретарем  года Оленин был произведён в тайные советники.

Будучи фактически старшим из статс-секретарей Государственной канцелярии, Оленин стал ближайшим помощником государственного секретаря М. М. Сперанского. Именно Оленин временно, до момента назначения А. С. Шишкова, исполнял должность Государственного секретаря в 1812 году, когда совершенно неожиданно Сперанский был отстранён Александром I от государственной деятельности. К тому же, уезжая к армии Александр I повелел Шишкову состоять при нём, и Оленин фактически исполнял обязанности госсекретаря почти все два года пребывания Шишкова на этом посту. Оленин продолжил исполнять должность госсекретаря и после отставки Шишкова  года — вплоть до  года, когда уже новым императором Николаем I он, наконец, был утверждён в должности государственного секретаря.

На посту государственного секретаря Оленин играл важную роль в деятельности государственного аппарата России и участвовал во многих важных для государства событиях. Именно он на заседании Госсовета  года, когда до Петербурга дошло известие о смерти Александра I, вынес по приказанию председателя Совета князя П. В. Лопухина из архива пакет с волей покойного императора и отречением от престола цесаревича Константина Павловича и зачитал содержавшиеся в нём бумаги присутствующим. Результатом этого заседания в согласии с решением великого князя Николая Павловича стала (вопреки воле Александра и желанию Константина) присяга членов Госсовета императору Константину I. В следующем, секретном, заседании Государственного совета, состоявшемся в ночь с 13 (25) на 14 (26) декабря 1825 года, Оленин по поручению Николая Павловича зачитал рескрипт цесаревича Константина на имя князя Лопухина, подтверждавший его отречение от престола, и члены Госсовета присягнули императору Николаю I.

В новое царствование Оленин недолго оставался государственным секретарем. После утверждения в июле 1826 года в должности, Оленин уже  года был уволен от неё с назначением членом Государственного совета.

Член Государственного совета (1827—1841)

Научная и литературная деятельность 
Ещё во время обучения в Германии Оленин начал собирать материалы для «Толкования многих военных русских старинных речений», составленного на основе древнерусских летописей и снабжённого пространными комментариями. За этот труд, оставшийся неопубликованным, Оленин был в 1786 году избран членом незадолго до того учреждённой Российской академии, президентом которой была Е. Р. Дашкова. По предложению графа А. С. Строганова 1 сентября 1804 года «за отличную привязанность к изящным художествам и знания, сопровождающие оную» Оленин, будучи хорошим рисовальщиком, был избран почётным членом Академии художеств. Почётный член Московского университета (1826).

Олениным были написаны труды по истории и археологии Древней Руси. Широко известно его «Письмо к графу А. И. Мусину-Пушкину о камне тмутараканском…» (1806), которое положило начало русской эпиграфике; к сочинению Мусина-Пушкина Олениным был выгравирован эстамп.

С 27 апреля 1808 года — помощник директора Публичной библиотеки А. С. Строганова, а после смерти Строганова в 1811 году — её директор.

Консультировал О. Монферрана при строительстве пьедестала Александровской колонны, предложил ему использовать в барельефах точные копии воинских доспехов, хранящихся в Оружейной палате в Москве.

Семья и личная жизнь 

В ноябре 1791 года Оленин женился на Елизавете Марковне Полторацкой (1768—1838), дочери главы Придворной певческой капеллы действительного статского советника М. Ф. Полторацкого.

У Олениных было трое сыновей и две дочери:
 Николай (1793—1812) — прапорщик лейб-гвардии Семёновского полка, погиб в Бородинском сражении.
 Пётр (1794—1868) — служил в лейб-гвардии Семёновском и Егерском полках, потом в Корпусе инженеров путей сообщения. Генерал-майор.
 Алексей (1798—1854) — офицер, член Союза благоденствия; впоследствии находился на гражданской службе. Действительный статский советник. Убит крепостными за жестокое обращение.
 Варвара (1802—1877) — любимица И. А. Крылова. Супруга Григория Никаноровича Оленина, своего двоюродного дяди. Их дочь Александра была женой сенатора Н. И. Стояновского.
 Анна (1808—1888), в замужестве Оленина-Андро, — фрейлина двора, музыкант и певица. Её воспели в стихах Козлов, Гнедич, Веневитинов, Пушкин, который даже был влюблён в неё и искал её руки (1829), но без успеха. Супруга сенатора, графа Ф. А. Андро де Ланжерона.

В 1795 году супруги Оленины купили участок земли под Санкт-Петербургом в 766 десятин, где построили усадьбу Приютино. После смерти Елизаветы Марковны Олениной усадьба была продана наследниками.

Оленин скончался 17 (29) апреля 1843 года в Петербурге и был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Адреса в Санкт-Петербурге 
 1793—1813 — набережная реки Фонтанки, 101 (дом был приданым супруги Оленина Е. М. Олениной);
 1813—осень 1819 года — набережная реки Фонтанки, 97;
 осень 1819—осень 1827 года — дом Северина — набережная реки Мойки, 67;
 осень 1827—1830 — особняк Е. П. Пашковой — Дворцовая набережная, 10;
 1830—1831 — доходный дом Гагарина — Миллионная улица, 11;
 1831—17.04.1843 года — доходный дом — Большая Морская улица, 48.

Библиография 
 
 
 
 
 
 Рязанские русские древности, или Известие о старинных и богатых велико-княжеских или царских убранствах, найденных в 1822 году близ села Старая Рязань. — СПб., 1831. — 88 с.
 Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения славян от времен Трояна и русских до нашествия татар. Период первый: [письма к ... Басину]. — СПб.: Тип. И. Глазунова, 1832. — 70, [1] с. — На кн. загл.: Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения словян от времен Траяна...
 Объяснение слова «параманд» и рисунок медного параманда царевны Марфы Алексеевны из Успенского Александровского монастыря [рукопись] / Оленин, Алексей Николаевич. — [Б.м.], 1840 г. — 3 [из них 1 чистый]
 Собрание разных происшествий, бывших в нынешней войне с Французами и кампании, со вступления их в пределы Российские, то есть с Июня 1812 по Декабрь того же года  / Сообщ. В. А. Олениной // Русский архив, 1868. — Изд. 2-е. — М., 1869. — Стб. 1983—2000. — Под загл.: Рассказы из истории 1812.
 Частное письмо о происшествии 14 декабря 1825 года  // Русский архив, 1869. — Вып. 4. — Стб. 731—736; 049—053.
 Записка государственного секретаря А. Н. Оленина о заседании Государственного совета по получении известия о кончине императора Александра I / Сообщ. Н. И. Стояновским. — [Санкт-Петербург]: тип. Имп. Акад. наук, [1877]. — 18 с.
 Археологические труды. В 2 тт. — СПб., 1877—1882.
 Оленин А. Н. Избранные труды по истории и деятельности Императорской Академии художеств / сост., вступ.ст. и прим. Н. С. Беляева; науч. ред. Г. В. Бахарева; БАН. — СПб.: БАН, 2010. — 144 с.: ил.

Примечания

Литература 
 Георгиевский Г. П. А. Н. Оленин и Н. И. Гнедич. Новые материалы из Оленинского архива. // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 91. № 1. — СПб., 1914.
 Ключевский В. О. Алексей Николаевич Оленин // Неопубликованные произведения. — М.: Наука, 1983. — С. 130—132. — 416 с.
 
 
 
 Формозов А. А. Пушкин и древности. Наблюдения археолога. — М., Языки русской культуры, 2000. 144 с. — (Studia historica. Series minor.) — ISBN 5-7859-0114-5.
 Шишанов В. А. К истории создания Банковского монетного двора // Хранитель Эрмитажа = Сборник воспоминаний и научных статей: к 100-летию со дня рождения И. Г. Спасского (1904—1990) / Государственный Эрмитаж; Калинин В. А. — СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2004. — С. 221—228.
 Файбисович В. М. Александр I называл его тысячеискуссником. // Военно-исторический журнал. — 2009. — № 11.

Ссылки 
 

Учёные по алфавиту
Члены Государственного совета Российской империи
Члены Академии Российской
Почётные члены Петербургской академии наук
Директора Российской национальной библиотеки
Алексей Николаевич
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Участники Русско-польской войны 1792 года
Действительные тайные советники
Похороненные на Тихвинском кладбище
Государственные секретари Российской империи
Почётные члены Императорской Академии художеств
Почётные члены Московского университета